EAPS é uma abreviatura e pode referir-se a:
 Ethernet Automatic Protection Switching
 Euro Alliance of Payment Schemes - aliança europeia de seis sistemas nacionais de cartões de débito

Desambiguações de siglas